Brantly bezeichnet:
 Brantly International, Hubschrauberhersteller

Brantly ist der Familienname von
 Keith Brantly (* 1962), US-amerikanischer Marathonläufer
 Newby O. Brantly (1905–1993), US-amerikanischer Hubschrauberhersteller